Superliga de Turquía es la liga balonmano más importante de Turquía. Está comprendido por 12 equipos masculinos de élite. La liga comenzó en la temporada 1982-83.

Campeones (masculinos)

Campeones (femeninos desde 1978)

Referencias 

Campeonatos de balonmano de Turquía